Esistono più comuni francesi con questo nome

Rocquigny – Aisne
Rocquigny – Ardenne
Rocquigny – Passo di Calais